София 2006 (M-Tel Masters) — 2-й международный шахматный турнир, проходивший в Софии с  10 по 21 мая. Место проведения: «Гранд Отель София».

 Категория: 20-я (средний рейтинг 2744,5)
 Главный судья: Joaquin Espejo (Испания)
 Судьи: Борис Постовский (США), Панайотис Николопулос (Panaqiotis Nikolopoulos) (Греция).

Регламент турнира 
 Контроль: 2 часа на 40 ходов, потом 1 час на 20 ходов и пол часа на до конца партии.
 Предложение ничьей запрещено.
 Места определяются по количеству набранных очков. В случае, если участники набрали одинаковое количество очков, места определяются по нижестоящим критериям:
 Большее количество побед
 Результат личной встречи
 Больший коэффициент Бергера
 Большее количество ходов, сделанных во всех партиях

В случае дележа первого места между двумя участниками будет сыгран Тай-брейк:
 Две партии по быстрым шахматам. Контроль: 15 минут (3 секунды добавляются после каждого сделанного хода). В случае ничейного исхода мини-матча по быстрым шахматам, должны будут сыграть две партии по блицу. Контроль: 5 минут (3 секунды добавляются после каждого сделанного хода). В случае ничейного исхода мини-матча по блицу, должна будет сыграна последняя партия «sudden-death». Контроль: Белые 6 минут, чёрные 4 минуты. После этой партии, победа в турнире достаётся игроку игравшим белым цветов, в случае победы, в противном случае, игроку игравшим чёрным цветом.

Участники турнира

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
M-Tel Masters 2006
M-Tel 2006 Masters — ChessPro
Grand Hotel Sofia

София (шахматный турнир)
Май 2006 года
2006 год в шахматах